Dieser Artikel behandelt die marokkanische Fußballnationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2022. Marokko nahm zum sechsten Mal an der Endrunde teil. Zuletzt hatte die Mannschaft 2018 teilgenommen und war dabei in der Gruppenphase gescheitert. Diesmal wurde nach einem Remis und zwei Siegen als Gruppensieger das Achtelfinale erreicht, in dem Spanien im Elfmeterschießen bezwungen werden konnte. Durch einen 1:0-Sieg gegen Portugal im Viertelfinale wurde als erste afrikanische Nationalmannschaft das WM-Halbfinale erreicht, das gegen Frankreich 0:2 verloren ging. Im Spiel um Platz 3 verlor Marokko gegen Kroatien mit 1:2.

Qualifikation 
Die Mannschaft qualifizierte sich über die Qualifikationsspiele des afrikanischen Fußballverbandes CAF für die Weltmeisterschaft in Katar.

Spiele 
Marokko musste in der zweiten Runde gegen Guinea, Guinea-Bissau und den Sudan antreten. Aufgrund der Reisebeschränkungen durch die COVID-19-Pandemie konnte Marokko auch die Auswärtsspiele in Marokko austragen. Zudem fanden drei Spiele der Gruppengegner in Marokko statt. Von den sechs Begegnungen konnte die marokkanische Mannschaft alle gewinnen, was keiner anderen afrikanischen Mannschaft gelang. Dabei schossen die Marokkaner nach Algerien (25) die meisten Tore (20). Bereits nach vier Spielen stand der Gruppensieg fest und als solcher qualifizierten sich die Marokkaner für die dritte Runde, in der es in Hin- und Rückspiel gegen die Demokratische Republik Kongo ging. Nach einem Auswärts-1:1 gewannen sie das Heimspiel mit 4:1.

Insgesamt kamen 29 Spieler zum Einsatz, von denen 24 auch zum Kader für den zwischenzeitlichen Afrika-Cup 2022 gehörten, bei dem die Marokkaner im Viertelfinale ausschieden. 16 von den eingesetzten Spielern kamen mindestens in der Hälfte der Spiele zum Einsatz. Fünf Spieler wurden in allen acht Spielen eingesetzt: Torhüter Bono sowie Nayef Aguerd, Sofyan Amrabat, Sofiane Boufal und Ryan Mmaee. Auf sieben Einsätze brachten es Kapitän Romain Saïss sowie Ayoub El Kaabi, Achraf Hakimi und Adam Masina. Fünf Spieler gaben ihr Debüt in der Qualifikation: Imran Louza (6 Spiele), und Sofiane Alakouch (3), die beide zuvor für U-Mannschaften des französischen Verbands gespielt hatten, Souffian El Karouani (3), Mohamed Chibi (1) und Yahia Attiyat Allah (1). Bester Torschütze war Ayoub El Kaabi mit fünf Toren. Insgesamt steuerten 12 Spieler mindestens ein Tor bei. Zudem profitierten die Marokkaner von einem Eigentor. Vier Spieler erzielten ihre ersten Länderspieltore in der Qualifikation: Aymen Barkok, Ilias Chair, Imran Louza (beim Debüt) und Tarik Tissoudali.

Zweite Runde

Abschlusstabelle der zweiten Runde 

|}

Dritte Runde

Vorbereitung 
Die Vorbereitung bestand diesmal im Wesentlichen aus Pflichtspielen in der Qualifikation für den Afrika-Cup 2024.

Spiele 

Anmerkungen:

Kader
Mehr als die Hälfte der Spieler wurde nicht in Marokko geboren. Verletzungsbedingt wurde Amine Harit durch Anass Zaroury ersetzt.

Endrunde

Gruppenauslosung 

Für die Auslosung der Qualifikationsgruppen am 1. April war Marokko Topf 3 zugeordnet und konnte in eine Gruppe mit Rekordweltmeister Brasilien, Titelverteidiger Frankreich, Gastgeber Katar oder Deutschland gelost werden. Marokko traf in der Gruppe F auf Belgien, Kanada und den Vizeweltmeister Kroatien. Gegen Belgien spielten die Marokkaner bereits bei ihrer dritten WM-Teilnahme 1994 und verloren mit 0:1 ihr Auftaktspiel. Danach gab es noch je eine Niederlage und einen Sieg in Freundschaftsspielen. Gegen Kanada gab es zwei Siege und ein Remis in Freundschaftsspielen. Gegen Kroatien spielten die Marokkaner nur einmal beim King Hassan II Tournament 1996 im Halbfinale. Das Spiel endete 2:2 und wurde dann im Elfmeterschießen mit 6:7 verloren.

Spiele der Gruppenphase / Gruppe F

K.-o.-Runde

Weblinks 
 soccerway.com: Marokko

Einzelnachweise 

2022
Marokko